Kälte (von mittelhochdeutsch kelte) steht für:

 allgemein ein Zustand geringer Temperatur
 in der Technik ein Zustand unterhalb der Umgebungstemperatur, siehe Kälte (Technik)
Kälte (Meteorologie), Perioden geringer Temperatur, welche für Menschen und Tiere gefährlich werden können
 Gefühlskälte, siehe Alexithymie

Siehe auch: